Jonas Pettersson, född 23 juli 1990, är en svensk bandyspelare som spelar i Broberg/Söderhamn Bandy från och med säsongen 2019/2020. Han har under många år spelat försvarare innan han omskolades till mittfältare och senare anfallare. Därefter blev Pettersson allsvensk skyttekung tre år i rad.

Meriter
Skyttekung Allsvenskan 2016/2017, 2017/2018 och 2018/2019.

Statistik

Referenser

Födda 1990
Män
Levande personer
Svenska bandyspelare